Грабе могу бити:

 Грабе (Апаче), насељено мјесто у општини Апаче, Република Словенија
 Грабе (Средишче об Драви), насељено мјесто у општини Средишче об Драви, Република Словенија
 Грабе при Љутомеру, насељено мјесто у општини Крижевци, Република Словенија
 Грабе (Бедековчина), насељено мјесто у општини Бедековчина, Република Хрватска